Oschatz steht für:

 Oschatz, Stadt in Sachsen
 Oschatz (Unternehmen), deutsches Anlagenbauunternehmen
 Oschatz, eine Dampflokomotive, siehe LDE – Wurzen und Oschatz

Oschatz ist der Familienname folgender Personen
 Adolph Friedrich Oschatz (1812–1857), Konstrukteur des Tellermikrotoms (im Auftrag von Jan Evangelista Purkyně)
 Dirk Oschatz, deutscher Musiker, Mitglied von Crack Up
 Georg-Berndt Oschatz (* 1937), deutscher Politiker (CDU)
 Hermann Oschatz (1900–?), Lektor und Politiker (NDPD) 
 Julia Oschatz (* 1970), deutsche Künstlerin
 Ruth Oschatz, Geburtsname von Ruth Zechlin (1926–2007), deutsche Musikerin
 Sebastian Oschatz, deutscher Musiker, Mitglied von Oval (Musikprojekt)